Renee Good (née Paquette, le  à Toronto, Canada) est une présentatrice, annonceuse et intervieweuse canadienne. Elle travaille actuellement à la  sous le nom de Renee Paquette.

Elle devient en 2014 la première femme commentatrice régulière de la WWE, en travaillant toutes les semaines à .

En 2014, la chaîne de sport américaine ESPN annonce que l'agence est intéressée par Renee Young. Cependant, cette dernière reste à la WWE dans l'espoir de devenir commentatrice à Raw et à SmackDown.

Jeunesse 
Renee Paquette est née le  à Toronto, dans la région de l'Ontario, au Canada. Son père, promoteur de concert, a travaillé quelquefois pour la WWE, notamment pour . À l'âge de , elle quitte Toronto pour s'installer à Los Angeles pour devenir actrice. Elle a étudié à la , une école de théâtre à Los Angeles. Elle est ensuite retournée au Canada et a commencé à auditionner pour des rôles mineurs dans des films, dans des publicités et dans des clips musicaux (notamment de Kelly Clarkson). Elle a travaillé pour la chaîne de télévision canadienne Makeful de 2008 à 2009 où elle présentait une émission musicale intitulée Rippin 'Il-N-Lippin.

Carrière professionnelle

The Score (2009-2012) 
Elle a travaillé pour la chaîne de sport canadienne The Score à partir de l'année 2009. Elle travaillait en tant que présentatrice de différentes émissions de l'entreprise. Son patron lui a demandé d'effectuer un reportage sur le monde de la lutte avec l'ancien arbitre de la WWE Jimmy Korderas. Elle a créé sa propre émission qui s'appelait , qui était une émission spécialisée sur les reportages de la WWE. C'est à partir de ces reportages sur la lutte professionnelle qu'elle a commencé à s'intéresser à ce sport de combat.

Elle quitte The Score en .

World Wrestling Entertainment (2012-2020) 
Elle signe un contrat avec la World Wrestling Entertainment en , tout de suite après son départ de The Score.

Intervieweuse et commentatrice à NXT (2013-2014) 
Elle effectue une courte apparition lors de  en  pendant le  du  (événement mensuel de la WWE). Elle débute également sa carrière en présentant toutes les semaines à RAW le WWE App, où elle montre des vidéos que nous pouvons voir sur le site de la WWE, sur YouTube et elle fait des analyses pour les combats de la fédération à venir. Ses premières apparitions régulières ont lieu en  sur les vidéos sur le site WWE. Elle fait ses débuts télévisés le  à SmackDown en posant des questions en coulisse à Randy Orton, Sheamus et Big Show sur leur combat qui aura lieu face à The Shield lors du plus grand événement de l'année de la WWE, .

En , elle devient intervieweuse et commentatrice au centre de développement de la WWE : NXT.

Elle reçoit en fin d'année 2013 le  de la WWE pour le meilleur show YouTube de l'année, avec JBL et Michael Cole, pour le JBL & Cole Show.

Elle présente également le show hebdomadaire de la WWE sur Youtube, , avec le Hall of Famer de la WWE Howard Finkel, émission qui consiste à diffuser des anciens combats et des segments qui ont eu lieu dans le passé de la WWE.

Elle fait partie des commentateurs analystes du pré-show lors du premier  de NXT :  ; le , en compagnie de Kevin Nash, Bret Hart et de Paul Heyman.

La chaîne de sport américaine ESPN annonce que l'entreprise est intéressée par Renee Young en . Cette dernière refuse cependant de quitter la WWE et la fédération refuse également un départ car elle est l'une des prétendantes pour devenir une commentatrice officielle à RAW et à SmackDown dans les années à venir.

Elle fait également partie du pré-show pour le second  du centre de développement de la WWE :  ; le , avec cette fois-ci à ses côtés Cesaro, Paul Heyman (alors le manager de ce dernier) et Christian.

Commentatrice à WWE Superstars (2014) 

Le , la WWE annonce que Renee Young est commentatrice officielle du show , au côté de Tom Phillips, ce qui fait d'elle la première commentatrice stable d'un show de la WWE depuis plus d'une décennie. Il est dit au sein de la WWE qu'elle sera l'une des commentatrices vedettes dans le futur de la compagnie, car elle s'intéresse beaucoup au catch, pas comme ses prédécesseurs Todd Grisham ou encore Jonathan Coachman.

Elle continue parallèlement son rôle d'intervieweuse à RAW, où après la fin de la partie télévisée du show, elle pose des questions aux superstars ainsi qu'aux divas de la fédération.

Présentatrice en pré-show (2014-2018) 
Le , elle présente le  de , en compagnie de Booker T, Alex Riley et Christian. Elle se retrouve en coulisses pour l'interview des Usos, puis de John Cena à la fin du spectacle.

Le , Renee Young devient la première personne à la WWE à interviewer un catcheur japonais et asiatique, considéré par ses pairs comme l'un des meilleurs au monde actuellement actif, Kenta, qui a signé à la WWE quelques jours avant la rencontre des deux protagonistes.

Le  à Smackdown, elle est sur le ring pour interviewer le champion Intercontinental The Miz, qui a conservé son titre face à Apollo Crews, lorsqu'elle demande au Miz son "obsession" pour Dean Ambrose, ce dernier lui parlera de sa relation amoureuse avec ce dernier. Après ces propos, elle lui met une gifle mais s'excusa via les réseaux sociaux pour son geste non-professionnels. Le , elle se fera gifler par la femme du Miz, Maryse pour venger son mari.

Commentatrice de WWE Raw (2018) 
Le , elle rejoint Michael Cole & Corey Graves à la table des commentateurs, devenant ainsi la première femme à commenter Raw.

Départ (2020) 
Lors du pré-show de SummerSlam 2020, elle confirme son départ de la WWE, pour une raison inconnue.

All Elite Wrestling (2022-)

Vie privée 
Le , elle confirme être en couple avec le catcheur de la AEW, Jon Moxley, depuis 2 ans. Le , ils se sont mariés. 

Le , son mari annonce officiellement qu'elle est enceinte. Le , Jon Moxley et elle sont officiellement parents d'une petite fille, Nora.

Filmographie

Télévision 
 2007 : The Smart Woman Survival Guide
 2010 : Gotta Grudge?
 2011-2012 : Gillette Drafted

Internet 
 2013 : 
 Depuis 2013 : The JBL and Cole Show

Récompenses 
 WWE
  du meilleur show Youtube de 2013 pour le JBL & Cole Show

Notes et références

Liens externes 

Nom de ring
Naissance en septembre 1985
Naissance à Toronto